Lamsfuß ist der Name folgender Orte
 Lamsfuß (Wipperfürth), einem Ortsteil von Wipperfürth

Lamsfuß ist der Name von
 Mark Lamsfuß (* 1994), deutscher Badmintonspieler
 Sylvia Lamsfuß (* 1951), deutsche Schriftstellerin